Nueve de Julio (departamento do Chaco)
 Nueve de Julio (departamento de Río Negro)
 Nueve de Julio (departamento de San Juan)
 Nueve de Julio (departamento de Santa Fé)